Farncomb ist der Name von:

Harold Farncomb (1899–1971), australischer Konteradmiral
Thomas Farncomb, Londoner Lord Mayor (Oberbürgermeister) 1849/50

Der Begriff bezeichnet außerdem:
ein nach Farold Farncomb benanntes australisches U-Boot, siehe HMAS Farncomb (SSG 74)